Твердино — название нескольких населённых пунктов:
 Твердино — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Твердино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.